Куди́нов — русская фамилия (женская форма — ); также топоним.

Известные носители 
 
 Кудинов, Алексей Никифорович (1937—2022) — российский физик, ректор Тверского государственного университета.
 Кудинов, Анатолий Григорьевич (1930—2012) — Герой Социалистического Труда, аппаратчик пищевой промышленности.
  (род. 1970) — советский и российский хоккеист.
 
 Кудинов, Василий Александрович (1969—2017) — советский и российский гандболист.
 
 Кудинов, Евгений Иванович (род. 1929) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кудинов, Иван Павлович (1922—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кудинов, Илья Александрович (1924—2016) — советский и российский адвокат.
 
 Кудинов, Павел Назарьевич (1891—1967) — донской казак, командующий повстанческими войсками во время Вёшенского восстания.
 Кудинов, Пётр Зотович (1859—1918) — донской казак, участник гражданской войны.
 Кудинов, Семён Иванович (1887—1976) — донской казак, участник Первой мировой и Гражданской войн. Советский партийный деятель.
 Кудинов, Серафим Павлович (1905 — ?) — советский военный деятель, полковник.
 Кудинов, Сергей Васильевич (род. 1991) — российский гандболист.

Топоним 
 Кудинов — хутор в Багаевском районе Ростовской области.
 Кудинов — хутор в Дубовском районе Ростовской области.
 Кудинов — хутор в Каменском районе Ростовской области.

См. также 
 
 
 Кудиновский

Примечания